ZAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alice Arm (Canada)
 zaa – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Sierra de Juárez